Календзион — греческий топоним. Может означать:

 Календзи — бывшее название деревни  в сообществе Марафон.
 Календзи — бывшее название деревни .
 Календзион — бывшее название деревни Керамидион в сообществе Амигдалеэ в общине Андрицена-Крестена.
 
  — деревня в сообществе Зевголатион.